Музей на македонската борба може да се отнася за:

 Музей на македонската борба в Скопие
 Музей на македонската борба в Солун
 Музей на македонската борба в Кожани, помещаващ се в къщата на Николаос Малутас
 Музей на македонската борба в Костур, помещаващ се в къщата на Анастасиос Пихеон
 Музей на македонската борба в Хромио (Сфилци)

Вижте също 
 Македонска борба (пояснение)